Alain Bizos (né en 1947), photographe français ;
 George Bizos (1928-2020), avocat en Afrique du Sud ;
 Marcel Bizos (1889-1974), latiniste et helléniste français ;
 Pierre Bizos (1921-1945), résistant français.